Assedio di Napoli (536), un episodio della guerra gotica;
 Assedio di Napoli (543), un episodio della guerra gotica;
 Assedio di Napoli (831), da parte di Sicone, principe longobardo di Benevento;
 Assedio di Napoli (836), nuovo assedio longobardo;
 Assedio di Napoli (1191), da parte di Enrico VI di Svevia;
 Assedio di Napoli (1421) da parte delle forze di Luigi III d'Angiò contro Giovanna II di Napoli;
 Assedio di Napoli (1438), da parte di Alfonso V d'Aragona;
 Assedio di Napoli (1441), ancora da parte di Alfonso V d'Aragona;
 Assedio di Napoli (1494), da parte dei francesi di Carlo VIII di Francia;
 Assedio di Napoli (1528), da parte delle armate francesi di Odet de Foix, conte di Lautrec.